Canton hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Estados Unidos
 Canton (Connecticut)
 Canton (Georgia)
 Canton (Illinois)
 Canton (Iowa)
 Canton (Kansas)
 Canton (Baltimore), Maryland, barrio y parque.
 Canton (Massachusetts)
 Canton (Míchigan)
 Canton (Minnesota)
 Canton (Misisipi)
 Canton (Misuri)
 Canton (Nueva York)
 Canton (villa), Nueva York
 Canton (Carolina del Norte)
 Canton (Ohio)
 Canton (Oklahoma)
 Canton (Pensilvania)
 Canton (Dakota del Sur)
 Canton (Texas)
 Canton (Wisconsin)
 Municipio de Canton

Además
 Isla Kanton, Kiribati (antiguamente Isla Canton)